Todd Marchant, ameriški hokejist, * 12. avgust 1973, Buffalo, New York, ZDA.

Marchant je bil leta 1993 kot 164. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Rangers, za katerega je že v sezoni 1993/94 zaigral v ligi NHL, kjer je igral še za klube Edmonton Oilers, Columbus Blue Jackets in Anaheim Ducks. Skupno je v ligi NHL odigral 1195 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 186 golov in 312 podaj, ter 95 tekem končnice, na katerih je dosegel 13 golov in 21 podaj. V sezoni 2006/07 je z Anaheim Ducksi osvojil Stanleyjev pokal.

Za ameriško reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah leta 1994, ko je z reprezentanco osvojil osmo mesto, sam pa dosegel po en gol in podajo na osmih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Clarkson University
| ECAC
| 91/92
| 
| 32
| 20
| 12
| 32
| 
| 32
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Clarkson University
| ECAC
| 92/93
| 
| 33
| 18
| 28
| 46
| 
| 38
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| ZDA
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 2
| 3
| 5
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Binghamton Rangers
| AHL
| 93/94
| 
| 8
| 2
| 7
| 9
| 
| 6
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| New York Rangers
| NHL
| 93/94
| 
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Cape Breton Oilers
| AHL
| 93/94
| 
| 3
| 1
| 4
| 5
| 
| 12
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 93/94
| 
| 3
| 0
| 1
| 1
| 
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| 
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cape Breton Oilers
| AHL
| 94/95
| 
| 38
| 22
| 25
| 47
| 
| 25
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 94/95
| 
| 45
| 13
| 14
| 27
| 
| 32
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 95/96
| 
| 81
| 19
| 19
| 38
| 
| 66
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 96/97
| 
| 79
| 14
| 19
| 33
| 
| 44
| 
| 12
| 4
| 2
| 6
| 
| 12
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 97/98
| 
| 76
| 14
| 21
| 35
| 
| 71
| 
| 12
| 1
| 1
| 2
| 
| 10
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 98/99
| 
| 82
| 14
| 22
| 36
| 
| 65
| 
| 4
| 1
| 1
| 2
| 
| 12
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 99/00
| 
| 82
| 17
| 23
| 40
| 
| 70
| 
| 3
| 1
| 0
| 1
| 
| 2
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 00/01
| 
| 71
| 13
| 26
| 39
| 
| 51
| 
| 6
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 01/02
| 
| 82
| 12
| 22
| 34
| 
| 41
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 02/03
| 
| 77
| 20
| 40
| 60
| 
| 48
| 
| 6
| 0
| 2
| 2
| 
| 2
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 03/04
| 
| 77
| 9
| 25
| 34
| 
| 34
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 05/06
| 
| 18
| 3
| 6
| 9
| 
| 20
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 05/06
| 
| 61
| 6
| 19
| 25
| 
| 46
| 
| 16
| 3
| 10
| 13
| 
| 14
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 06/07
| 
| 56
| 8
| 15
| 23
| 
| 44
| 
| 11
| 0
| 3
| 3
| 
| 12
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 07/08
| 
| 75
| 9
| 7
| 16
| 
| 48
| 
| 6
| 2
| 0
| 2
| 
| 0
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 08/09
| 
| 72
| 5
| 13
| 18
| 
| 34
| 
| 13
| 1
| 1
| 2
| 
| 16
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 09/10
| 
| 78
| 9
| 13
| 22
| 
| 32
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 10/11
| 
| 79
| 1
| 7
| 8
| 
| 26
| 
| 6
| 0
| 1
| 1
| 
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1324
| bgcolor="#7FFF00" | 252
| bgcolor="#7FFF00" | 392
| bgcolor="#7FFF00" | 644
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 885
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 100
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 88
|}

Glej tudi
 Seznam ameriških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski centralni napadalci
Ameriški hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za ZDA
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti Binghamton Rangers
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Cape Breton Oilers
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Columbus Blue Jackets
Hokejisti Anaheim Ducks
Zmagovalci Stanleyjevega pokala